Karnali peut désigner :

 la Karnali, nom d'une rivière du Népal ;
 Karnali, province du Népal ;
 la zone de la Karnali, une des 14 zones administratives du Népal.